

Patronyme 

 Dorothy Loudon (1933-2003), actrice américaine ;
 Harald von Freiherr Loudon (1876-1959), ornithologue ;
 John Loudon (1866-1955), un homme d'état néerlandais ;
 John Hugo Loudon (1906-1996), homme d'affaires néerlandais ;
 John Claudius Loudon (1783-1843), botaniste écossais.

Toponyme 

 
 Comté de Loudon
 Loudon, siège du comté de Loudon

 Loudon, ville située dans le comté de Merrimack.

Homonymie de toponyme